U 48 bezeichnet:
 SM U 48, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 48 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U48